George Gossip – amerykański szachista
 Gossip – amerykańska grupa muzyczna
 Gossip – album Paul Kelly and the Coloured Girls
 Gossip – film niemy z 1923 r.
 Gossip – szwedzki film z 2000 r.
 Gossip – komunikator internetowy
 Plotkara (ang. Gossip Girl) – amerykański serial telewizyjny